Labarta ist der Familienname folgender Personen:

 Francesc Labarta i Planas (1883–1963), katalanischer Maler, Zeichner und Kunstpädagoge
 Jesús Moliné Labarta (* 1939), spanischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Chiclayo